Vignal ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Vignal (* 1970), französische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Grégory Vignal (* 1981), französischer Fußballspieler
 Lorenzo Vignal Seelbach (* 1950), mexikanischer Botschafter
 René Vignal (1926–2016), französischer Fußballspieler